Bóveda puede referirse a:

Arquitectura 

 Bóveda, elemento constructivo.

Divisiones administrativas 
 Bóveda (Álava), concejo del municipio de Valdegovía, provincia de Álava.
 Bóveda de la Ribera, localidad del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos.
 Bóveda (Irijoa), lugar de la parroquia de Churío, municipio de Irijoa, provincia de La Coruña.
 Bóveda (Begonte), lugar y parroquia del municipio de Begonte, provincia de Lugo.
 Bóveda (Lugo), municipio de la provincia de Lugo.
 Bóveda (parroquia de Bóveda), lugar y parroquia del municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
 Santalla de Bóveda de Mera, parroquia del municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 Bóveda de Mera, lugar de la parroquia de Santalla de Bóveda de Mera, municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 Bóveda (parroquia de Lugo), lugar y parroquia del municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 O Castro de Bóveda, lugar de la parroquia de Bóveda, municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 A Bóveda, lugar de la parroquia de Miñotos, municipio de Orol, provincia de Lugo.
 Bóveda (Amoeiro), lugar y parroquia del municipio de Amoeiro, provincia de Orense.
 Outeiro de Bóveda, lugar de la parroquia de Bóveda, municipio de Amoeiro, provincia de Orense.
 Bóveda (Villar de Barrio), lugar y parroquia del municipio de Villar de Barrio, provincia de Orense.
 Aldehuela de la Bóveda, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Bóveda del Río Almar, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 La Bóveda de Toro, localidad y municipio de la provincia de Zamora.